La tasa de mortalidad puede hacer referencia a:
 Tasa bruta de mortalidad (o simplemente: tasa de mortalidad), es un indicador demográfico del número de defunciones en una población;  
 Tasa de mortalidad específica es la proporción de defunciones por una causa concreta; o
 Tasa de mortalidad infantil es una «tasa de mortalidad» que se mide en menores de un año.